Il singolare  del Royal Bank of Scotland Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Gō Soeda era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tobias Kamke ha battuto in finale Ryan Harrison 6–1, 6–1.

Teste di serie

  Tobias Kamke (campione)
  Donald Young (secondo turno)
  Julian Reister (secondo turno)
  Ryan Sweeting (primo turno)

 Robert Kendrick (ritiro a causa della stanchezza)
 Carsten Ball (semifinali)
 Izak van der Merwe (primo turno)
 Marinko Matosevic (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Royal Bank of Scotland Challenger 2010